Canopy (engl. Baldachin, Vordach, Kabinenhaube, Laubdach, Fallschirmkappe) bezeichnet:

 Canopy-Kliffs, Kliffs im äußersten Westen der antarktischen Ross Dependency

 Canopy Group, Investmentgesellschaft
 Canopy by Hilton, eine Marke der Hotelkette Hilton Worldwide
 Canopy (Film), australisch-singapurischer Film (2013)

Siehe auch:
 Schirm (Wald); Baumkronenforschung (Canopy research); Baumkronenpfad (Canopy walk[way])